Stoke Holy Cross é um vilarejo localizado ao sul de Norfolk, a aproximadamente quatro milhas ao sul de Norwich. 

Stoke Holy Cross